El término Darlington puede estar referido a:

Un lugar geográfico:

 Darlington, una ciudad inglesa.
 Municipio de Darlington (Inglaterra), autoridad unitaria
 Darlington (Carolina del Sur), Estados Unidos
 Darlington (condado de Lafayette, Wisconsin), Estados Unidos
 Darlington (Indiana), Estados Unidos
 Darlington (Maryland), Estados Unidos
 Darlington (Misuri), Estados Unidos
 Darlington (Pensilvania), Estados Unidos
 Darlington (Wisconsin), Estados Unidos

Un nombre propio:

 Sidney Darlington
 Cyril Darlington, genetista británico. 

Un equipo:

 Darlington Football Club un equipo de fútbol profesional que juega en Darlington, Inglaterra.

Otros:

Una configuración de transistores en un circuito formando un transistor Darlington, llamado así por Sidney Darlington.
Central Nuclear de Darlington